Sydney Chaplin (1885-1965) : demi-frère de Charles Chaplin
 Sydney Chaplin (1926-2009) : fils de Charles Chaplin